Loporzano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Loporzano (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Loporzano (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar